Кубок Украины по футболу 1992 () — 1-й розыгрыш Кубка Украины. Проводился с 10 февраля по 31 мая 1992 года. Победителем в первый раз стал одесский «Черноморец», обыгравший в финале харьковский «Металлист» со счётом 1:0 (д.в.).

Участники 
В турнире принимали участие 45 команд (клубы высшей и первой лиг чемпионата Украины 1992 года за исключением фарм-клубов).

1/32 финала 
По результатам жеребьёвки команда «Азовец» (Мариуполь) получила право играть в 1/16 финала. Остальные команды образовали 19 пар. Матчи 1/32 финала состоялись 10 и 16 февраля 1992 года на полях команд указанных первыми. 14 команд представляли высшую и 24 — первую лигу чемпионата Украины по футболу.

1/16 финала 
К 19-ти командам прошедшим 1/32 финала, на этой стадии присоединился мариупольский «Азовец».
Матчи 1/16 финала состоялись 21, 23 и 28 февраля 1992 года.8 команд представляли высшую и 12 — первую лигу чемпионата Украины по футболу.

Турнирная сетка

1/8 финала 
Начиная с этого этапа, кроме финала, команды играли по два матча. К десяти победителям 1/16 финала на этой стадии присоединились 6 «сеяных» команд, которые играли в предыдущем сезоне в высшей лиге чемпионата СССР 1991 года. Первые матчи состоялись 28 февраля, 1—3 марта, а ответные — 14 марта 1992 года. 11 команд представляли высшую лигу и 5 — первую лигу чемпионата Украины по футболу.

Участники

Результаты 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Четвертьфиналы состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 11 апреля, ответные — 28 апреля и 3 мая 1992 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 
Полуфиналы состояли из двух матчей. Первые матчи прошли 14 мая, ответные — 26 мая 1992 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финальный матч состоялся 31 мая 1992 года в Киеве на Республиканском стадионе.

Лучшие бомбардиры 

Всего 95 футболистов забивали мячи (один гол на счету голкипера стахановского «Вагоностроителя» Занина, с пенальти).

Ссылки 
 Кубок Украины 1992 — Официальный сайт федерации футбола Украины
 Кубок Украины 1992 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Кубок Украины 1992 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Футбол. Кубок Украины 1992, все матчи — WildStat
 Футбол. Кубок Украины 1992, результаты матчей

Кубок Украины по футболу
Футбол на Украине в 1992 году